Cet article présente le bilan saison par saison du Norwich City Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1905. Il indique aussi pour chaque saison le meilleur buteur toutes compétitions confondues du club et son affluence moyenne.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
 Troisième  division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)

 C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références

Notes

Références 

Norwich City
Norwich City FC